Delalain ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Delalain (1748–1814), französischer General
 Jules Delalain (1810–1877), französischer Verleger